Kostelů zasvěcených svaté Anně je více:

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel svaté Anny (Malá Strana)
 Kostel svaté Anny (Staré Město)
 Kostel svaté Anny (Žižkov)

Středočeský kraj 
 Kostel svaté Anny (Benešov)
 Kostel svaté Anny (Hřiměždice)
 Kostel svaté Anny (Nové Dvory)
 Kostel svaté Anny (Sudějov)
 Kostel svaté Anny (Škvorec)
 Kostel svaté Anny (Týnec)
 Kostel svaté Anny (Zdebuzeves)

Jihočeský kraj 
 Kostel svaté Anny (České Budějovice) – odsvěcený
 Kostel svaté Anny (Kvasejovice)
 Kostel svaté Anny (Libínské Sedlo)
 Kostel svaté Anny (Oslov)
 Kostel svaté Anny (Pěkná)
 Kostel svaté Anny (Veselíčko)
 Kostel svaté Anny (Věžovatá Pláně)

Plzeňský kraj 
 Kostel svaté Anny (Bezděkov)
 Kostel svaté Anny (Částkov)
 Kostel svaté Anny (Hájek)
 Kostel svaté Anny (Javorná)
 Kostel svaté Anny (Nečtiny)
 Kostel svaté Anny (Olešná)
 Kostel svaté Anny (Planá)
 Kostel svaté Anny (Plzeň)
 Kostel svaté Anny (Pňovany)
 Kostel svaté Anny (Pocinovice)
 Kostel svaté Anny na Vršíčku (Horšovský Týn)
 Kostel svaté Anny Samétřetí (Pernolec)

Karlovarský kraj 
 Kostel svaté Anny (Boží Dar)
 Kostel svaté Anny (Horní Slavkov)
 Kostel svaté Anny (Palič)
 Kostel svaté Anny (Sedlec)
 Kostel svaté Anny (Velká Hleďsebe)

Ústecký kraj 
 Kostel svaté Anny (Jedlka)
 Kostel svaté Anny (Kadaň)
 Kostel svaté Anny (Krupka)
 Kostel svaté Anny (Křimov)
 Kostel svaté Anny (Malměřice)
 Kostel svaté Anny (Tisá)
 Kostel svaté Anny (Verneřice)
 Kostel svaté Anny (Vysoké Třebušice)

Liberecký kraj 
 Kostel svaté Anny (Andělka)
 Kostel svaté Anny (Dětřichov)
 Kostel svaté Anny (Jablonec nad Nisou)
 Kostel svaté Anny (Jeřmanice)
 Kostel svaté Anny (Skalice u České Lípy)

Královéhradecký kraj 
 Kostel svaté Anny (Hradec Králové)
 Kostel svaté Anny (Kostelec nad Orlicí)
 Kostel svaté Anny (Mostek)
 Kostel svaté Anny (Skřivany)
 Kostel svaté Anny (Staré Buky)
 Kostel svaté Anny (Vižňov)
 Kostel svaté Anny (Žireč)

Pardubický kraj 
 Kostel svaté Anny (Boršov)
 Kostel svaté Anny (Králíky)
 Kostel svaté Anny (Lanškroun)
 Kostel svaté Anny (Pustá Kamenice)
 Kostel svaté Anny (Radiměř)

Kraj Vysočina 
 Kostel svaté Anny (Modletín)
 Kostel svaté Anny (Polná)
 Kostel svaté Anny (Přibyslavice)
 Kostel svaté Anny (Telč)

Jihomoravský kraj 
 Kostel svaté Anny (Bořetice)
 Kostel svaté Anny (Jiřice u Miroslavi)
 Kostel svaté Anny (Morašice)
 Kostel svaté Anny (Moravský Písek)
 Kostel svaté Anny (Pasohlávky)
 Kostel svaté Anny (Tvarožná Lhota)
 Kostel svaté Anny (Žarošice)

Olomoucký kraj 
 Kostel svaté Anny (Domašov nad Bystřicí)
 Kostel svaté Anny (Hoštejn)
 Kostel svaté Anny (Olomouc)
 Kostel svaté Anny (Staré Město pod Sněžníkem)

Moravskoslezský kraj 
 Kostel svaté Anny (Andělská Hora)
 Kostel svaté Anny (Dlouhá Stráň)
 Kostel svaté Anny (Havířov)
 Kostel svaté Anny (Ostrava)
 Kostel svaté Anny (Rychvald)
 Kostel svaté Anny (Slavkov)
 Kostel svaté Anny (Šumbark)

Zlínský kraj 
 Kostel svaté Anny (Huštěnovice)
 Kostel svaté Anny (Jestřabice)
 Kostel svaté Anny (Kněžpole)
 Kostel svaté Anny (Kvítkovice)
 Kostel svaté Anny (Lhota)
 Kostel svaté Anny (Otrokovice)
 Kostel svaté Anny (Prasklice)
 Kostel svaté Anny (Rajnochovice)
 Kostel svaté Anny (Roštín)
 Kostel svaté Anny (Rožnov pod Radhoštěm)
 Kostel svaté Anny (Zlechov)

Zaniklé kostely 
 Kostel svaté Anny (Brno-Mendlovo náměstí)
 Kostel svaté Anny (Horní Pelhřimov)
 Kostel svaté Anny (Jirkov) – zbořen v březnu 1966
 Kostel svaté Anny (Pořejov) – zřícenina
 Kostel svaté Anny (Rašovice) – zbořen v roce 1968

Další země 

 Kostel svaté Anny (Paříž)
 Kostel Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles

 Kostel svaté Anny v Lateránu

 Kostel svaté Anny (Jeruzalém)

 Kostel svaté Anny (Vilnius)

 Kostel svaté Anny (Belváros-Lipótváros)

 Kostel svaté Anny (Gołkowice)
 Kostel svaté Anny (Lubliniec)
 Kostel svaté Anny (Ustroň)

 Kostel svaté Anny (Oravská Lesná)
 Kostel svaté Anny (Šenkvice)
 Kostel svaté Anny (Trnava)

Spoluzasvěceno 
 Kostel svatého Jáchyma a svaté Anny (Jáchymov)
 Kostel svatého Jáchyma a svaté Anny (Opatov)
 St. Ann & the Holy Trinity Church

Související články 
 Kaple svaté Anny

Externí odkazy